Гіле́вич — білоруське прізвище.

 Гілевич Адель Григорівна — українська художниця.
 Гілевич Ніл Симеонович — білоруський поет, перекладач і громадський діяч.
 Гілевич Олександр Титович (? — після 1911) — російський інженер-архітектор.
 Гілевич Фелікс Ілліч — український актор, кінооператор.
Білоруські прізвища